Paetow ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Paetow († 2015), deutsche Fernsehredakteurin und -autorin
 Beate Paetow (* 1961), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Hubertus Paetow (* 1967), deutscher Agrarfunktionär
 Karl Paetow (1903–1992) deutscher Volkskundler
 Stefan Paetow (* 1943), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Stephan Paetow, Journalist
 Torge Paetow (* 1995), deutscher Fußballspieler

Pätow ist der Name folgender Orte:
 Pätow, Teilort von Pätow-Steegen

Siehe auch:
 Peto